ICG se poate referi la:

 Industrial Computer Group, companie de IT din România
 Întreprinderea Comunală Galați, societatea care gestiona tramvaielor din Galați în perioada comunistă